Daleko na Zapade (Далеко на западе) è un film del 1968 diretto da Aleksandr Michajlovič Fajncimmer.

Trama

Note

Collegamenti esterni